Parc Montsouris steht für:
 Parc Montsouris ist ein öffentlicher Garten in Paris.
 Quartier du Parc de Montsouris ist das 54. Stadtviertel von Paris.
 Réservoir de Montsouris ist einer der 5 Hauptwasserspeicher von Paris.